Mouratis ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Mouratis (1926–2000), griechischer Fußballspieler 
 Konstantinos Mouratis, griechischer Leichtathlet 
 Michail Mouratis, griechischer Ruderer